Friedrich Brandes ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Brandes (Pädagoge) (Friedrich Ludwig Gustav Bojislar Brandes; 1803–1882), deutscher Pädagoge 
 Friedrich Brandes (Theologe) (1825–1914), deutscher Theologe und Pfarrer 
 Friedrich Brandes (Dirigent) (1864–1940), deutscher Dirigent
 Friedrich Brandes (Politiker) (1895–1946), deutscher Politiker (SPD), Landrat